Täby har flere betydninger:
 Täby − et byområde i Stockholms län, Sverige
 Täby Sogn (Täby kommun)
 Täby kyrka (Täby kommun)
 Täby kommun − en kommune i landskabet Uppland
 Täby köping − et tidligere köping
 Täby forsamling − en forsamling i Stockholms Stift i Täby kommun
 Det tidligere Täby municipalsamhälle i den nordlige del af Täby kommun
 Täby kyrkby − en del af byområdet Vallentuna
 Täby postort − et poststed omfattende Täby kommun
 Et kortnavn for Täby Galopp
 Anstalten Täby
 Täby (Örebro kommun) − en bebyggelse i Närke, Örebro län
 Täby Sogn (Örebro kommun)
 Täby kyrka (Örebro kommun)